

Etnologia 
 Newa – etnia del Nepal

Geografia 
 Newa Talai – suddivisione dell'India classificata come census town
 Néwa – fiume del Kamerun

Persone 
 Samuela Newa Vunisa – rugbista a 15 figiano naturalizzato italiano

Altro 
 Lingua newari – una delle maggiori lingue del Nepal